Otto Mannheimer heter flera personer med egna artiklar:
Otto Mannheimer (politiker) (1860–1924), advokat samt riksdagsledamot 1912–1919
Otto Mannheimer (journalist) (född 1944), kulturjournalist och översättare